Склад збірної Польщі на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Павел Янас 

Докладніше…Польща
С 2006